Exarmidium — рід грибів родини Hyponectriaceae. Назва вперше опублікована 1873 року.

Класифікація 
До роду Exarmidium відносять 21 вид:

Примітки

Джерела 
 Karsten, P.A. 1873. Mycologia fennica. Pars secunda. Pyrenomycetes. Bidrag till Kännedom av Finlands Natur och Folk. 23:1-252 — P.29, 222.

Роди грибів
Сордаріоміцети